Sorry kan syfta på:

 Sorry (Madonna-låt) – en singel från 2006 av Madonna
 Sorry (Madness-låt) – en singel från 2007 av Madness
 Sorry (Justin Bieber-låt) – en singel från 2015 av Justin Bieber
 Sorry (Status Quo) – en låt av Status Quo från albumet Thirsty Work (1994)
 Sorry (Jonas Brothers) – en låt av Jonas Brothers från albumet A Little Bit Longer (2008)
 Sorry (Guns N' Roses-låt) – en låt av Guns N' Roses från albumet Chinese Democracy (2008)